Безіменна — річка  в Україні, у Погребищенському  районі  Вінницької області. Права притока Оріховатки  (басейн Дніпра ).

Опис 
Довжина річки 6,1 км.

Розташування 
Бере  початок у Соколівці. Тече переважно на північний схід і у Новофастові впадає у річку Оріховатку, ліву притоку Росі.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Дніпра, 2010. — 48 с. (Таблиця 4.) 
      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Погребищенського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви